Caldwell kan henvise til flere artikler:

 Australien
 Caldwell, New South Wales

 Storbritannien
 Caldwell, Derbyshire
 Caldwell, East Renfrewshire, Skotland
 Caldwell, North Yorkshire

 Liberia
 Caldwell, Liberia

 United States
 Caldwell, Arkansas
 Caldwell, Californien
 Caldwell, Idaho
 Caldwell, Kansas
 The Caldwells, New Jersey
 Caldwell, New Jersey
 North Caldwell, New Jersey
 West Caldwell, New Jersey
 Caldwell, Orange County, North Carolina
 Caldwell, Mecklenburg County, North Carolina
 Caldwell, Ohio
 Caldwell, Texas
 Caldwell, West Virginia
 Caldwell, Wisconsin
 Caldwell Township, Michigan
 Caldwell Hall (Georgia Tech)
 Caldwell, New York
 North Caldwell, New York